Por Holst pode estar à procura de:

Pessoas 
 Gustav Holst, compositor inglês
 Theodor von Holst

Outros 
 3590 Holst

Desambiguação